Ла-Сольс (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Таллар. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05162.

В Ла-Сольс насчитывается более 300 солнечных дней в году.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1274 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 719 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 547 были экономически активными, 172 — неактивными (показатель активности — 76,1 %, в 1999 году было 72,9 %). Из 547 активных работали 482 человека (273 мужчины и 209 женщин), безработных было 65 (25 мужчин и 40 женщин). Среди 172 неактивных 50 человек были учениками или студентами, 62 — пенсионерами, 60 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки